Юелл () — американське прізвище.

Персоналії 

 Барні Юелл (; 25 лютого 1918 — 4 квітня 1996) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1948).
 Кайла Юелл (); род. 27 серпня 1985, Лонг-Біч, Каліфорнія, США) — американська акторка.
 Том Юелл (; уроджений Самуель Юелл Томпкинс, 29 квітня 1909 році, Оуенсборо — 12 сентября 1994 Лос-Анджелес) — американський актор.